Kmoch (znamená kmotr) je příjmení následujících osob:

 František Kmoch (1848–1912) – český skladatel a dirigent
 Hans Kmoch (1894–1973) – rakousko-americký šachista
 Hans Georg Kmoch (1920–1967) – německý vědec v oboru zemědělství
 Jan Kmoch (* 1951) – český fotbalový trenér
 Karel M. Kmoch (1839–1913) – ředitel pražského ústavu pro hluchoněmé
 Ladislaus Kmoch (1894–1971) – rakouský karikaturista
 Manfred Kmoch (1925–1979) – rakouský regionalista

Externí odkazy